En Pologne, Romanówka peut désigner :

dans la voïvodie de Łódź
 Romanówka, village.

dans la voïvodie de Lublin
 Romanówka, village du powiat de Chełm,
 Romanówka, village du powiat de Tomaszów Lubelski.

dans la voïvodie de Podlachie
 Romanówka, village du powiat de Siemiatycze, 
 Romanówka, village du powiat de Sokółka,
 Romanówka, village du powiat de Suwałki.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Romanówka, village.